Plan Nacional de Desarrollo es la base de política públicas de un gobierno federal de dos países:

Plan Nacional de Desarrollo de Colombia.
Plan Nacional de Desarrollo de México.